Mravnica (Dubrovačko primorje), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovačko Primorje
 Mravnica (Šibenik), een plaats in de Kroatische gemeente Šibenik